Magnus steht für: 

 Magnus, Vor- und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Magnus, Pseudonym des italienischen Comicautors Roberto Raviola (1939–1996)
 Magnus (Band), polnische Metal-Band
 Magnus (1989), Film von Þráinn Bertelsson
 Magnus (2007), Film von Kadri Kõusaar
 Magnus – Der Mozart des Schachs, norwegischer Dokumentarfilm (2016)
 Magnus der Magier, seit 1964 erscheinender Comic-Strip
 Magnus – Robot Fighter, Comic-Serie aus den 1970er Jahren
 magnus (Zeitschrift), deutsches Schwulenmagazin (1989–1996)
 Magnus – Trolljäger, norwegische Fernsehserie
 Magnus Harmonica Corporation, ein ehemaliger Hersteller von Spielzeugmusikinstrumenten
 Bankhaus F. Mart. Magnus, ein Bankhaus
 Bankhaus J.Magnus & Co, ein Bankhaus
 Daewoo Magnus, ein Pkw-Modell, siehe Chevrolet Evanda

Siehe auch:
 Magnus Chase
 Magnus-Effekt
 St. Magnus